Metrolink, MetroLink, Metro-link — названия нескольких транспортных систем в мире.

 MetroLink — система лёгкого метро в Сент-Луисе (США)
 Manchester Metrolink — трамвайно-легкорельсовая система в Большом Манчестере (Великобритания)
  — пригородные поезда в Южной Калифорнии (США)
 MetroLink Express — планируемая скоростная железная дорога между городами Ахмадабад и Чандигарх (Индия)
 MetroLink — система скоростных автобусов BRT в Галифаксе (Канада)
 Quad Cities MetroLINK — автобусная система в городе Quad (США)
 Metro-link Bus Lines — автобусная система в Сиднее (Австралия)
 Metrolink — подразделение автобусной компании NZ Bus в Окленде (Новая Зеландия)
 Metrolink Queensland — бывшее название паромов TransdevTSL Brisbane Ferries в Брисбене,